Косала има више значења:

 Општина Косала (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Косала (Косала, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику